

Geografie 
 Departement Maasland, een departement in het Koninkrijk Holland (1807–1810)
 Maasland (Limburg-Luik), de streek rondom de Maas in Nederlands en Belgisch Limburg
 Maasland (Noord-Brabant), een streek in het noordoosten van de provincie Noord-Brabant, rond Oss; vroeger een kwartier van de Meierij van 's-Hertogenbosch
 Maasland (Zuid-Holland), een dorp in de gemeente Midden-Delfland
 Masaland, middeleeuws gouw in het zuiden van Holland

Kunstgeschiedenis 
In de kunstgeschiedenis valt de term Maaslands min of meer samen met het voormalige Prinsbisdom Luik, anno 2018 Euregio Maas-Rijn.
 Maaslandse kunst, een aanduiding voor de romaanse architectuur, beeldhouwkunst en andere kunstuitingen in het Prinsbisdom Luik (11e-13e eeuw).
 Maasgotiek, de regionale gotische bouwstijl in het Prinsbisdom Luik (13e-16e eeuw).
 Maaslandse renaissance, de lokale bouwstijl in het Prinsbisdom Luik gedurende de 16e-18e eeuw (slechts in geringe mate verwant met de klassieke of Italiaanse Renaissance).

Personen 
 Arie Maasland, een Nederlands componist en musicus
 Bridget Maasland, een Nederlandse danseres, presentatrice, model en dierenrechtenactiviste

Taal 
 Maaslands (Brabants), een dialect dat in de Brabantse streek Maasland wordt gesproken
 Maaslands (Limburgs), een dialect dat in de Limburgse streek Maasland wordt gesproken

Overige 
 Maasland (Brouwerij), een brouwerij in Oss
 Maasland (school), een voormalige middelbare school in Blerick, thans overgenomen door het Blariacumcollege
 Maasland FM, een radiozender die in de omgeving van Oss te beluisteren is
 Maasland Radio, een radiozender die in de omgeving van de gemeente Bergen (Limburg) te beluisteren is
 Maaslander, een kaas
 Maaslandcollege, een middelbare school in Oss
 Maaslandziekenhuis, een ziekenhuis in Sittard